Like Mike peut désigner :

 Like Mike, deuxième membre du groupe d'electro house Dimitri Vegas & Like Mike ;
 Magic Baskets (titre original : Like Mike), film américain réalisé par John Schultz, sorti en 2002.